Foerster kan som auktorsförkortning betyda:

 W. Foerster
 Arnold Foerster

Robotskapade auktorsförkortningar